Spatialisme peut désigner :
 spatialisme, un mouvement artistique fondé en 1948 par le peintre italien Lucio Fontana ;
 spatialisme, un mouvement poétique fondé en 1963 par le poète français Pierre Garnier ;
 spatialisme, les approches explicatives des phénomènes sociaux qui tendent à accorder une trop grande importance aux facteurs spatiaux.